Kucha steht für:

 Kucha (Offenhausen), Ortsteil der Gemeinde Offenhausen, Nürnberger Land, Bayern
 Kreis Kuqa im Regierungsbezirk Aksu, Xinjiang, China